Дамджылы — название пещеры в горе Авей и храма на той же горе в Азербайджане:
 Дамджылы — пещера
 Дамджылы — античный храм